Rezultati Prvenstva Avstralije 1949 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Frank Sedgman je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  John Bromwich (finale)
  Bill Sidwell (polfinale)
  Geoffrey Brown (polfinale)
  Frank Sedgman (prvak)
  Adrian Quist (četrtfinale)
  Colin Long (četrtfinale)
  George Worthington (četrtfinale)
  Jack Crawford (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1949